Hokejová liga mistrů 2021/2022 je v pořadí 7. ročníkem evropské klubové soutěže pořádané akciovou společností Champions Hockey League. Soutěže se účastní 32 klubů z 13 zemí.

Základní část 
Zápasy základních skupin budou probíhat od 26. srpna 2021 do 13. října 2021.

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Skupina E

Tabulka

Zápasy

Skupina F

Tabulka

Zápasy

Skupina G

Tabulka

Skupina H

Tabulka

Play off 
Play-off bylo rozlosováno 15. října 2021. Týmy byly losovány do dvojic ze dvou košů. V prvním koši byly vítězové skupin, ve druhém koši týmy z druhých míst.

Pavouk

Zápasy

Osmifinále 

V součtu 4:3, do čtvrtfinále postoupil tým HC Sparta Praha

V součtu 6:4, do čtvrtfinále postoupil tým Tappara Tampere

V součtu 8:5, do čtvrtfinále postoupil tým Leksands IF

V součtu 14:2, do čtvrtfinále postoupil tým Frölunda Gothenburg

V součtu 3:1, do čtvrtfinále postoupil tým Lukko Rauma

V součtu 7:4, do čtvrtfinále postoupil tým Red Bull Munich

V součtu 7:4, do čtvrtfinále postoupil tým Rögle Ängelholm 

V součtu 4:3, do čtvrtfinále postoupil tým Rouen Dragons

Čtvrtfinále 

V součtu 4:3, do semifinále postoupil tým Red Bull Munich 

V součtu 7:3, do semifinále postoupil tým Tappara Tampere

V součtu 6:5, do semifinále postoupil tým Rögle Ängelholm

V součtu 8:5, do semifinále postoupil tým Frölunda Gothenburg

Semifinále 

V součtu 3:0, do finále postoupil tým Tappara Tampere 

V součtu 4:8, do finále postoupil tým Rögle Ängelholm

Finále

Vítěz 

Hokejová liga mistrů
Lední hokej v roce 2021
Lední hokej v roce 2022
Sport v Evropě v roce 2021
Sport v Evropě v roce 2022